Alias kan syfta på:

 Alias – annat namn än det borgerliga namnet
 Alias (TV-serie) –  en amerikansk TV-serie 2001–2006
 Alias (sång av In Flames) – ett musikstycke på albumet A Sense of Purpose
 Alias (datorspel) – ett datorspel